Contea di Columbia o Columbia County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Columbia – Arkansas
 Contea di Columbia – Florida
 Contea di Columbia – Georgia
 Contea di Columbia – New York
 Contea di Columbia – Oregon
 Contea di Columbia – Pennsylvania
 Contea di Columbia – Washington
 Contea di Columbia – Wisconsin